Острога — елемент кінської збруї, інша назва шпори.
 Острога — український шляхетський герб.

Див. також 
 Острог
 Остень
 Остюк